İpek – antico nome ottomano della città kosovara di Peć (nota in albanese come Pejë)
İpek – nome proprio di persona turco femminile
Ozan İpek – calciatore turco